Catedral de Nuestra Señora de Fátima es el nombre de varios edificios cristianos y puede hacer referencia a:

Catedrales   
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Catedral de Nuestra Señora de Fátima (Benguela)
Catedral de Nuestra Señora de Fátima (Jardim)
Catedral de Nuestra Señora de Fátima (Naviraí)
Catedral de Nuestra Señora de Fátima (Karagandá)
Procatedral de Nuestra Señora de Fátima (Ciudad Guayana)

en Egipto 
Catedral de Nuestra Señora de Fátima en El Cairo;

en Mozambique 
 Catedral de Nuestra Señora de Fátima en Nampula;

en Nigeria 
 Catedral de Nuestra Señora de Fátima en Kano;